Бокх (лат. Bocchus) — имя двух мавретанских царей:

 Бокх I
 Бокх II.

Примечания